Когти:
 Когти — в биологии ороговения на кончиках пальцев у некоторых животных;
 Когти — приспособление для подъёма на столб, используется монтажниками;
 Коготь и Звездоцап (ранее Коготь) — персонажи серии романов «Коты-Воители»;
 Когти — американский телесериал 2017 года;
 Когти — индийский боевик 2011 года;

См. также 
 Когти Венг-Чанга
 Когти зла
 Когти аксонов